Празниците на Българската армия са чествания свързани със следосвобожденската историята на Българската армия.

Бойни празници на българските пехотни полкове

Бойни празници на българските конни полкове

Бойни празници на българските артилерийски полкове

Бойни празници на други полкове

Други бойни празници 

Въоръжени сили на България
Българската армия